Heteroacanthocephalus är ett släkte av hakmaskar. Heteroacanthocephalus ingår i familjen Heteracanthocephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hakmaskar
Heteroacanthocephalus